Tugendhat je příjmení zámožné židovské rodiny, která žila do roku 1938 v Brně:

 Ernst Tugendhat (1930–2023), německý filosof
 Fritz Tugendhat (1895–1958), majitel vily Tugendhat
 Grete Tugendhat (1903–1970), rozená Löw-Beerová, žena Fritze Tugendhata a majitelka vily Tugendhat
 Vila Tugendhat, pozoruhodné sídlo rodiny v Brně od architekta Ludwiga Miese van der Rohe. 

další významy
 Tugendhat (planetka), asteroid hlavního pásu s katalogovým číslem 8343, objevená 4. října 1986 Antonínem Mrkosem na Kleti